Турнир по софтболу на летней Универсиаде 2007 проходил в городе Бангкок (Таиланд) с 11 по 17 августа с участием 10 команд. Софтбол был представлен на Универсиаде как дополнительный вид спорта (). Соревновались только женские сборные команды.

Чемпионами Универсиады стала сборная Канады, серебряными призёрами — сборная Китайского Тайбэя (Тайваня), бронзовыми призёрами — сборная Японии.

Формат соревнований 
Команды, разбитые на две группы (A, B) по 5 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Команды, занявшие в группах 5-е место, играют между собой матч за общее 9-е место. Восемь лучших команд (четыре из каждой группы) проходят в классификацию за 1—8 место, откуда четыре лучшие команды выходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа, за 1—4 место.

Групповой этап 

Группа А

Группа B

 Проходят в классификацию за 1—8 места
 Проходят в классификацию за 9—10 места

Классификация за 9—10 места

Классификация за 1—8 места 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в плей-офф за медали.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты

Летняя Универсиада 2007
2007
Универсиада